Пэт Хили: 
  (1938—1970) — ирландский хёрлер, финалист Всеирландского чемпионата в составе сборной графства Корк (1956).
 Хили, Пэт (род. 1971) — американский актёр.
 Хили, Пэт (род. 1983) — американский боец смешанного стиля.
  (род. 1985) — американский футболист, игрок национальной сборной по мини-футболу.